The Void, jeu vidéo sur PC de 2008
 The Void, film américain de 2001 avec Amanda Tapping
 The Void, film canadien de 2016 réalisé par Jeremy Gillespie et Steven Kostanski
 The Void, entreprise américaine spécialisée dans la réalité virtuelle
 The Void, œuvre immatérielle d'Yves Klein
 The Void, nom anglais de la zone Le Vide (Avakúma, Kúma) dans l'Astronomie de la Terre du Milieu de J. R. R. Tolkien
 The Void, clip de Wilfried Vursule